Michael Novacek ist der Name folgender Personen:

* Michael Novacek, Geburtsname von Michael Stenov (* 1962), österreichischer Komponist und Kirchenmusiker
 Michael J. Novacek (* 1948), US-amerikanischer Paläontologe